A Child of the Sea – film del 1909 prodotto dalla Kalem Company
 A Child of the Sea – film del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 A Child of the Sea – film del 1915 diretto da Frank Wilson